Sospita  — род божьих коровок из подсемейства Coccinellinae.

Описание 
Эпистерны заднегруди чёрные или коричневые. Бедренная линия дуговидная, не раздвоена.

Систематика 
В составе рода:
Sospita haagi (von Heyden & von Heyden, 1866)
Sospita sexvittata Kitano, 2008
Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758)

Примечания 

Божьи коровки
Роды жесткокрылых